Альфа-1962 — российский универсальный прицельный комплекс ночного видения, разработанный для решения широкого круга задач в условиях плохой освещенности, среди которых: прицельный огонь из различных видов стрелкового оружия из любого положения и на ходу, вождение транспортных средств, ремонтные работы, чтение документов и географических карт и т. д. Разработчик комплекса ФГУП «Альфа» (Москва), главный конструктор В. Л. Саликов.

Конструкция и состав комплекса 
Комплектность поставки прицельного комплекса:
 «Альфа-9022» — ночной наголовный монокуляр
 «Альфа-7115» — лазерный целеуказатель
 афокально-оптическая насадка
 «Альфа-8111-2» — инфракрасный осветитель
 нашлемное крепление
 зарядное устройство.

Тактико-технические характеристики 
 Дальность прицельной стрельбы ночью, м — 180
 Угловое поле зрения, град — 40
 Угол расходимости излучения на выходе ЦЛ, мрад — 0,5
 Длина волны излучения ЦЛ, нм — 820—850
 Увеличение ночного монокуляра, крат — 1
 Поколение ЭОП — 2+ или 3
 Диапазон фокусировки монокуляра, м — 0,25 — ?
 Диапазон диоптрийной наводки монокуляра, дптр — −4 — +4
 Диапазон рабочих температур, °C — −50 — +50
 Время непрерывной работы при +20 °С, час — 20
 Напряжение автономного питания всех устройств, В — 2,5-3,0

 Масса, г:
 ночного монокуляра — 350
 целеуказателя — 310
 насадки афокальной 4-кратной — 420
 внешнего ИК-осветителя — 120
 устройства зарядного — 1000

 Габариты, мм:
 ночного монокуляра — 50×70×140
 целеуказателя — 120×110×42
 насадки афокальной 4-кратной — 70×50
 внешнего ИК-осветителя — 22×120
 устройства зарядного — 118×85×87,5

Примечания

Литература 
 Оружие ближнего боя России / Альманах. — М.: НО «Лига содействия оборонным предприятиям», 2010. — 660 с. — ISBN 978-5-904540-04-3

Ссылки 
 Комплекс прицельный, универсальный, ночного видения «Альфа 1962»
 Обзор российских армейских приборов ночного видения

Приборы ночного видения России
Ночные стрелковые прицелы России
Индивидуальное снаряжение и обмундирование советских и российских военнослужащих